Шийка — зменшувальна форма до шия
 Шийка — вузька частина якогось предмета
 Шийка в ботаніці — місце переходу стебла в кореневище
 Шийка — хвостова частина рака, де міститься його черевце

Топонім 
 Шийка — річка в Україні, ліва притока Тетерева

Анатомія 
Шийка () — анатомічний термін:

 Шийка молоточка
 Шийка матки (cervix)
 Шийка надп'яткової кістки
 Шийка підшлункової залози
 Шийка сечового міхура
 Шийка стремінця

Див. також 
 Шейка
 Шия (значення)